

Geografia
 Aspinwall, città dell'Iowa
 Aspinwall, città della Pennsylvania
 Aspinwall, città del Panama, oggi chiamata Colón

Persone
 Lloyd Aspinwall (? – 1886), generale statunitense.